Куро́рт может означать:
 Курорт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 Курорт — железнодорожная платформа в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 Бальнеологический курорт
 «»  — американский телесериал 2022 года.

См. также 
 Сестрорецкий курорт — исторический район в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 
 
 
 Курорты Литвы

Примечания